Украї́нський студе́нт — назва українських журналів.

 «Український студент» — журнал, що видавався в Петербурзі в 1913—1914 роках.
 «Український студент» — журнал, що видавався в Празі (1920, 1922—1924).